

Niemcy 
2 dzielnice miast:
 Stelle – dzielnica Rahden
 Stelle – dzielnica Twistringen

1 gmina:
 Stelle – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Harburg

Osoby 
 John Stelle – amerykański polityk

Zobacz też 
 Stelle-Wittenwurth